Haag kan syfta på:

ADO Den Haag – en nederländsk fotbollsklubb
Herbert Haag-priset – ett pris som delas ut av Herbert Haag Stiftung Für Freiheit in der Kirche
CPC Loop Den Haag – årligt maratonlopp i Haag

Personer
Abraham de Haag (1600-talet), svensk konstnär
Alma Haag (1882–1979), svensk fotograf
Anna Haag (född 1986), svensk längdskidåkare
Benny Haag (född 1961), svensk skådespelare
Charles Oscar Haag (1867–1933), svensk-amerikansk konstnär
Erik Haag (född 1967), svensk programledare, regissör, komiker, manusförfattare och författare
Erik ten Hag (född 1970), nederländsk fotbollstränare
Helmer Haag (1893–1949), svensk ingenjör
Herbert Haag, teolog och grundare av Herbert Haag-priset
Lennart Haag (1931–2022), mångfaldig svensk mästare inom flera discipliner av biljard
Martina Haag (född 1964), svensk skådespelare, krönikör och författare
Pontus Haag (född 1983), svensk moderat politiker
Sara Haag (född 1971), svensk reklammakare, regissör, manusförfattare och producent

Geografi

Antarktis 

 Haag Nunataks,

Nederländerna 

 Haag – en stad

Schweiz 

 Haag, Sankt Gallen, ort,

Tyskland 

 Haag in Oberbayern – köping i Bayern, Oberbayern, 
 Haag an der Amper – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Haag (Sinntal) – berg i Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Haag, Oberfranken – kommun i Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Haag, Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Amstetten,